Thijssen ist der Familienname folgender Personen:

 Angenelle Thijssen (* 1961), niederländische bildende Künstlerin
 Felix Thijssen (1933–2022), niederländischer Schriftsteller und Drehbuchautor
 François Thijssen, niederländischer Kapitän des 17. Jahrhunderts
 Frans Thijssen (* 1952), niederländischer Fußballspieler
 Gerben Thijssen (* 1998), belgischer Radsportler
 Henny Thijssen (* 1952), niederländischer Sänger, Textschreiber und Komponist
 Jan Thijssen (1908–1945), niederländischer Widerstandskämpfer
 Maerten Thijssen († 21. März 1657), niederländischer, später schwedischer Admiral, geadelt unter dem Namen Mårten Anckarhielm
 Nicole Thijssen (* 1988), niederländische Tennisspielerin
 Walter Thijssen (1877–1943), niederländischer Ruderer
 Willem Thijssen (* 1947), niederländischer Filmproduzent
 Willem Jan Thijssen (* 1986), niederländischer Fußballtorhüter

Siehe auch:
 Theissen
 Theißen (Begriffsklärung)
 Thissen
 Thyssen